Tower City, une ville des comtés de Barnes et Cass, dans l’État du Dakota du Nord.
 Tower City, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 , à Cleveland (Ohio).